Джон Эрик Литтлвуд (, 31 мая 1931, Шеффилд — 16 сентября 2009, ) — английский шахматист, национальный мастер.

Биография 
Окончил Шеффилдский университет. Работал учителем французского языка.

Научился играть в шахматы в возрасте 13 лет. В 16 лет стал членом Шеффилдского шахматного клуба. Трижды побеждал в чемпионатах университета. В молодости выигрывал чемпионат Шеффилда.

Неоднократно участвовал в чемпионатах Великобритании. Бронзовый призер чемпионата Великобритании 1962 г. Участник большого дележа 3-го места в чемпионате Великобритании 1969 г.,

Победитель турнира английских мастеров 1977 г.

В начале 1960-х гг. несколько раз подряд играл в традиционных рождественских турнирах в Гастингсе.

В составе сборной Англии участвовал в двух шахматных олимпиадах (1962 и 1972 гг.), двух Кубках Клары Бенедикт (1961 и 1963 гг.; оба раза команда стала бронзовым призером соревнования) и нескольких международных матчах.

Активно выступал в соревнованиях ветеранов. Неоднократно участвовал в чемпионатах мира среди ветеранов. В 2006 и 2008 гг. побеждал в чемпионатах Великобритании среди ветеранов. В составе сборной Англии участвовал в командных чемпионатах мира и Европы среди ветеранов.

Занимался журналистикой, вел рубрику в журнале Британской шахматной федерации.

Играл в остроатакующем стиле. Широкую известность ему принесла партия, которую во 2-м туре турнира в Гастингсе 1961 / 62 гг. он проиграл тогдашнему чемпиону мира М. М. Ботвиннику. Литтлвуд пожертвовал фигуру за многообещающую атаку, однако Ботвинник нашел промежуточный ход, опровергающий комбинацию белых. Эта партия вошла в книгу избранных партий Ботвинника. Также эта партия публиковалась в советской литературе в качестве примера некорректной жертвы.

Семья 
Четвертый из одиннадцати детей. Младший брат — Н. Литтлвуд, шахматист, национальный мастер.

Был женат, имел семь детей. Один из сыновей — П. Литтлвуд, шахматист, международный мастер.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Дж. Литтлвуда на сайте 365Chess
 Выступления Дж. Литтлвуда на шахматных олимпиадах
 Выступления Дж. Литтлвуда в Кубках Клары Бенедикт
 Выступления Дж. Литтлвуда в Шахматной лиге четырёх наций
 Выступления Дж. Литтлвуда в командных чемпионатах мира среди сеньоров, категория 60+

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Выпускники Шеффилдского университета